La GAZ-9000 Tsakalof era una limousine prodotta da GAZ nel 1995 in sostituzione della limousine GAZ 14 che aveva smesso di essere prodotta nel 1989. A causa della perestrojka e della caduta dell'URSS, la produzione di una GAZ-14 la sostituzione fu ritardata e alla GAZ fu ordinato di costruire un nuovo prototipo per una limousine nel 1995, che sarebbe stato più economico delle limousine ZIL. Il veicolo ha guadagnato il soprannome di Tsakalof, da Athanásios Tsákalov. Poiché i progetti e gli strumenti per la GAZ-14 furono distrutti per ordine di Gorbačëv durante la perestrojka, la nuova limousine era basata sulla berlina GAZ-3102. Nonostante fosse molto buono nel suo aspetto e nella sua praticità, non ebbe molto successo e in totale solo 15 di questi veicoli furono costruiti per l'uso del presidente.

Nel 1996 GAZ ha iniziato a produrre una nuova limousine basata sul Volga, chiamata Kortež. Nonostante fosse basato su un'autovettura, era molto più pesante, anche dall'originale GAZ-14, lo Tsakalof aveva un motore V8 costruito da Ford. Almeno un veicolo è stato esportato in Kazakistan nel 1998.

Note

Collegamenti esterni 
 GAZ Tsakalof Review 2011
 Russian products in production through 1995-2015

Automobili GAZ